Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2004 vond plaats van 2 tot en met 8 augustus 2004 in de Canadese stad Montreal. Het was de 103e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2004. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een knie-ontsteking.

Het tweede reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Jelena Lichovtseva in twee sets. Mauresmo wist voor de tweede keer het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de derde van 2004. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Liezel Huber en Tamarine Tanasugarn.

Het als vijfde geplaatste Japanse duo Shinobu Asagoe en Ai Sugiyama won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Liezel Huber en Tamarine Tanasugarn in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Asagoe had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sugiyama 28.

De Belgische Els Callens speelde samen met Lina Krasnoroetskaja uit Rusland. Zij waren het zesde reekshoofd, maar moesten na de eerste set van hun openingspartij afhaken als gevolg van een polsblessure van Krasnoroetskaja

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2004
Montreal
Sportevenement in Montreal